J06 steht für:
 Immunsera und Immunglobuline beim ATC-Code, siehe Anatomisch-Therapeutisch-Chemisches Klassifikationssystem#Level 2 ATC-Codes
 Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege beim ICD-10-Code, siehe Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme

Abkürzung